Maraial kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Maraial (ort), Pernambuco, 
 Maraial (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar